Суво́ров (Суво́рова) — русская фамилия, а также топоним. Носители фамилии:

Суворов

А 
 
 
 Суворов, Анатолий Андреевич (1890—1943) — русский советский художник, график, иллюстратор, мастер экслибриса.
 Суворов, Андрей Кононович (1887—1917) — российский футболист.
 Суворов, Андрей Николаевич (1873—1938) — русский и советский военачальник, генерал-майор (1916), военспец, репрессирован. Брат генерал-майора М. Н. Суворова. 
 Суворов, Аркадий Александрович (1784—1811) — генерал-лейтенант, граф Рымникский, сын А. В. Суворова.

Б 
 Суворов, Борис Александрович (1951—1979) — старший лейтенант спецподразделения «Зенит» КГБ СССР, погиб при штурме дворца Амина.

В 
 
 
 
 Суворов, Вячеслав Прокофьевич (род. 1960) — основатель, ведущий и главный редактор радиогазеты «Слово».

Г 
 
 Суворов, Герман Алексеевич (1938—2003) — советский и российский учёный.

Е 
 Суворов, Евгений Адамович (1934—2009) — русский советский прозаик, детский писатель.

И

Л 
 Суворов, Лев Николаевич (1926—1983) — советский философ.
 Суворов, Леонид Яковлевич (1911—1985) — советский физик, специалист в области прикладной ядерной физики и ядерной энергетики, лауреат Сталинской премии.

М 
 Суворов, Максим Терентьевич (ум. 1770) — российский просветитель, директор Синодальной типографии.
 Суворов, Михаил Николаевич (1877—1948) —  русский военачальник, генерал-майор (1916), участник Первой мировой войны, в годы Гражданской войны — соратник Н.Н. Юденича, скончался в эмиграции. Брат генерал-майора А. Н. Суворова.

Н

П 
 
 Суворов, Прохор Игнатьевич (1750—1815) — русский математик.

Р 
 Суворов, Родион Михайлович (1914—2005) — Герой Советского Союза.

С 
 
 Суворов, Степан Васильевич (1920—1942) — Герой Советского Союза.

Ф 
 Суворов, Фёдор Матвеевич (1845—1911) — русский математик, профессор, доктор математики.

Я 

 Суворов, Яков Маркович (1889—1970) — советский военный деятель, полковник, кавалер двух орденов Красного знамени (1920, 1926)



Топонимы 
 Суворов — город в Тульской области России.
 Суворов — хутор в Ростовской области России.
 Атолл Суворова — атолл в Тихом океане, в составе Северной группы островов Кука.
 «Суворов» — национальный парк на атолле Суворова.

Корабли 
 «Суворов» — корабль русского исследователя Михаила Лазарева, которому принадлежит честь открытия атолла Суворова.
 «Князь Суворов» — русский эскадренный броненосец, погибший в Цусимском сражении.
 «Александр Суворов» — крейсер проекта 68-бис.
 «Александр Суворов» — круизный теплоход на Волге.
 «Генералиссимус Суворов» — русский атомный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А.

Другие значения 
 «Суворов» — художественный историко-биографический фильм, снятый в 1940 году.
 (2489) Суворов — астероид.

См. также 
 Орден Суворова — советская награда времён Великой Отечественной войны.

Примечания